Sipos ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Sipos (* 1990), ungarischer Handballspieler
 Anna Sipos (1908–1988), ungarische Tischtennisspielerin
 Árpád Sipos (* 1961), ungarischer Ringer
 Béla Sipos (* 1945), ungarischer Ökonom, Statistiker und Hochschullehrer
 Éva Sándorné Sipos (1973–2018), ungarische Handballspielerin
 Ferenc Sipos (1932–1997), ungarischer Fußballspieler und -trainer

 Lilla Sipos (* 1992), ungarische Fußballnationalspielerin
 Márton Sipos (1900–1926), ungarischer Schwimmer
 Shaun Sipos (* 1981), kanadischer Filmschauspieler
 Stefan Sipos (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Vilim Šipoš  (auch Vilmos Sipos; 1914–1978), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Zsuzsanna Sipos, ungarische Bühnenbildnerin